Pine Level ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pine Level (Autauga County, Alabama)
 Pine Level (Coffee County, Alabama)
 Pine Level (Montgomery County, Alabama)
 Pine Level (Florida)
 Pine Level (Columbus County, North Carolina)
 Pine Level (Johnston County, North Carolina)
 Pine Level (North Carolina)